Cartman peut faire référence à :
 Cartman, un réalisateur de radio français ;
 Eric Cartman et sa mère Liane Cartman, des personnages de la série animée South Park.